Siliqua puede referirse a:
 Siliqua (moneda), una moneda de la Antigua Roma.
 Ceratonia siliqua, nombre científico del algarrobo.
 Siliqua (género), un género de molusco de agua salada.
 Siliqua (Italia), un municipio (comune) de Italia.